Фамилија Торес Еспиноза има више значења:

 Фамилија Торес Еспиноза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Торес Еспиноза, Ехидо Халапа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику